Dody Swane, Nederlands voorvechtster van de vrouwenemancipatie binnen de golfwereld
Robin Swane, Nederlands golfspeler
Sjoerd Swane, Nederlands oud VVD-politicus, zakenman en crimineel
Victor Swane, Nederlands amateurgolfer en advocaat